Euthanasie (; von , „gut, richtig, schön“, und , „Tod, Sterben“) steht für:

 ursprünglich: ein aus der Sicht des Sterbenden und seiner Angehörigen „guter Tod“, „schöner Tod“ oder „gutes Sterben“, siehe Geschichte der Euthanasie
 veraltet: die systematischen Behinderten- und Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus (diente als Euphemismus und Tarnbezeichnung)
 veraltet: Sterbehilfe, die Unterstützung von Sterbenden in der letzten Lebensphase oder bei der vom Sterbenskranken oder unheilbar Kranken gewünschten Herbeiführung des Todes zur Vermeidung eines qualvollen Sterbens
 veraltend: Einschläferung oder sonstige möglichst schonende Tötung von Tieren zur Verhinderung unnötiger Leiden

Siehe auch:
 Euthanasia Coaster